Кубок мира по биатлону 2021-22 стартовал 27 ноября 2021 года в шведском городе Эстерсунд и завершился 20 марта 2022 года в норвежском Хольменколлене.

Действующими победителями Кубка мира являются представители Норвегии, у мужчин Йоханнес Тинес Бё, а у женщин Тириль Экхофф.

Впервые в истории данного турнира этап Кубка мира прошёл в эстонском городе Отепя.

Данный сезон является олимпийским — в феврале 2022 года прошли XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Результаты, показанные на Олимпийских играх, не учитывались в общем зачёте Кубка мира.

Места проведения этапов Кубка мира

Календарь 
Расписание этапов сезона 2021-22:

Система начисления очков 

Система начисления очков в масс-стартах:

Результаты соревнований

1-й этап —  Эстерсунд (27 — 28 ноября 2021 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

2-й этап —  Эстерсунд (2 — 5 декабря 2021 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

3-й этап —  Хохфильцен (10 — 12 декабря 2021 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

4-й этап —  Анси (16 — 19 декабря 2021 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

5-й этап —  Оберхоф (7 — 9 января 2022 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

6-й этап —  Рупольдинг (12 — 16 января 2022 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

7-й этап —  Антхольц-Антерсельва (20 — 23 января 2022 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Зимние Олимпийские игры 2022 —  Пекин (4 − 20 февраля 2022 года) 

После Олимпийских игр 2022 спортсмены из России и Белоруссии были отстранены IBU от соревнований согласно рекомендацим МОК.

8-й этап —  Контиолахти (3 — 6 марта 2022 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

9-й этап —  Отепя (10 — 13 марта 2022 года)

10-й этап —  Хольменколлен (17 — 20 марта 2022 года)

Общий зачёт Кубка мира 
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

При окончательном подсчёте не принимаются в расчёт две гонки, принёсшие наименьшее число очков.

Мужчины

Женщины
{| class="wikitable" width="100%" style="font-size: 85%; text-align: center"
! rowspan="2" |№
! rowspan="2" |Спортсмен
! rowspan="2" |Очки
! colspan="2" | Эст
! colspan="2" | Эст
! colspan="2" | Хох
! colspan="3" | Анс
! colspan="2" | Обе
! colspan="2" | Руп
! colspan="2" | Ант
! colspan="2" | Кон
! colspan="2" | Оте
! colspan="3" | Хол
|-
!Инд
!Спр
!Спр
!Прс
!Спр
!Прс
!Спр
!Прс
!МС
!Спр
!Прс
!Спр
!Прс
!Инд
!МС
!Спр
!Прс
!Спр
!МС
!Спр
!Прс
!МС
|-
|
| align="left" |  Марте Олсбю-Ройселанн
| 728
| 31
| bgcolor="#cc9966"| 48
| 29
| bgcolor="gold"| 60
| bgcolor="#cc9966"| 48
| bgcolor="gold"| 60
| bgcolor="gold"| 60
| 43
| 38
| bgcolor="gold"| 60
| bgcolor="gold"| 60
| bgcolor="silver"| 54
| bgcolor="gold"| 60
| —
| —
| 34
| 43
|
|
|
|
|
|-
|2
| align="left" |  Эльвира Эберг
| 631
| 23
| 34
| bgcolor="silver"| 54
| 36
| 24
| bgcolor="#cc9966"| 48
| bgcolor="#cc9966"| 48
| bgcolor="gold"| 60| bgcolor="gold"| 60| 26
| 36
| bgcolor="gold"| 60| bgcolor="silver"| 54
| ―
| ―
| 36
| 32
|
|
|
|
|
|-
|3
| align="left" |  Динара Алимбекова
| 589
| 43
| 43
| 43
| 31
| 34
| 43
| 38
| 30
| 22
| 43
| bgcolor="#cc9966"| 48
| 43
| 38
| 36
| bgcolor="silver"| 54
| ―
| ―
| ―
| ―
| ―
| ―
| ―
|-
|4
| align="left" |  Ханна Эберг
| 548
| 0
| bgcolor="gold" | 60| 30
| 38
| 40
| 40
| 31
| bgcolor="#cc9966" | 48
| 31
| 32
| bgcolor="silver" | 54
| 30
| bgcolor="#cc9966" | 48
| ―
| ―
| 43
| 23
|
|
|
|
|
|-
|5
| align="left" |  Лиза Тереза Хаузер
| 520
| bgcolor="silver" | 54
| 20
| bgcolor="gold" | 60| 43| 15
| 18
| 43
| 36
| 32
| 23
| 38
| 38
| 31
| 32
| 4
| 15
| 18
|
|
|
|
|
|-
|6
| align="left" |  Доротея Вирер
| 508
| 4
| 18
| 25
| 28
| 8
| 10
| 22
| 31
| 43
| 31
| 26
| bgcolor="#cc9966" | 48
| 36
| 40
| bgcolor="gold" | 60| 24
| bgcolor="silver" | 54
|
|
|
|
|
|-
|7
| align="left" |  Анаис Шевалье-Буше
| 485
| 0
| bgcolor="silver"| 54
 | 38
| bgcolor="#cc9966"| 48
| 0
| 19
| 16
| 27
| 27
| 38
| 40
| 27
| 25
| ―
| bgcolor="#cc9966"| 48
| 40
| 38
|
|
|
|
|
|-
|8
| align="left" |  Жюстин Брезаз-Буше
| 462
| 3
| 38
| 24
| 29
| bgcolor="silver" | 54
| 27
| 10
| 24
| 26
| 7
| 11
| 40
| 32
| bgcolor="gold" | 60| 40
| 27
| 10
|
|
|
|
|
|-
|9
| align="left" |  Анаис Бескон
| 447
| 13
| 28
| 27
| bgcolor="silver" | 54
| 27
| 9
| bgcolor="silver" | 54
| 38
| —
| 24
| 18
| 36
| 43
| 0
| 28
| 20
| 28
|
|
|
|
|
|-
|10
| align="left" |  Жюлья Симон
|441
|0
|6
|0
|16
|0
|―
|28
| bgcolor="silver" | 54
| bgcolor="silver" | 54
| bgcolor="silver" | 54
| 43
| 18
| 34
| bgcolor="silver" | 54
| 31
| 23
| 26
|
|
|
|
|
|}

 Молодёжный зачёт U-25 Курсивом'' выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами молодёжного зачёта Кубка мира.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями молодёжного зачёта Кубка мира.

При окончательном подсчёте не принимаются в расчёт две гонки, принёсшие наименьшее число очков.

Мужчины 

Женщины

Зачёты Малых Кубков мира

Индивидуальная гонка 

Мужчины 

Женщины

Спринт 

Мужчины 

Женщины

Гонка преследования 

Мужчины

Женщины

Масс-старт 

Мужчины 

Женщины

Эстафета 

Мужчины 

Женщины 

Смешанные дисциплины

Зачёт Кубка Наций

Достижения 
Первая победа в карьере на этапах Мирового Кубка

Первый подиум в карьере на этапах Мирового Кубка

Победы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок)

Подиумы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок)

Завершили карьеру 
Следующие известные биатлонисты завершили профессиональную карьеру во время или после сезона 2021/22:

Мужчины
  (37 лет)
  (35 год)
  (30 год)
  (27 лет)
  (33 года)
  (25 лет)
  (26 лет)
  (30 лет)
  (34 года)
  (26 лет)
  (31 год)
  (25 лет)
  (22 года)
  (31 год)
  (30 лет)
  (32 года)
  (28 лет)
  (25 лет)
  (34 года)
  (36 лет)
  (33 года)
  (29 лет)
  (33 года)
  (31 год)
  (29 лет)
  (29 лет)
  (33 года)
  (32 года)
  (31 год)
  (27 лет)
  (31 год)
  (29 лет)
  (30 лет)
  (32 года)
  (25 лет)
  (24 года)
  (35 лет)
  (34 года)
  (32 года)

Женщины
  (28 лет)
  (25 лет)
  (24 года)
  (25 лет)
  (25 лет)
  (35 лет)
  (32 года) 
  (32 года)
  (35 лет)
  (24 года)
  (36 лет)
  (28 лет)
  (24 года)
  (33 года)
  (35 лет)
  (31 год)
  (33 года)
  (25 лет)
  (30 лет)
  (29 лет)
  (28 лет)
  (34 лет)
  (23 года)
  (30 лет)
  (32 года)
  (28 лет) 
  (36 лет) 
  (34 года)
  (26 лет)
  (29 лет)
  (34 года)
  (35 лет)
  (30 лет)
  (25 лет)
  (31 год)
  (36 лет)
  (37 лет)
  (34 года)
  (33 года)

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2021/2022
Биатлон
Биатлон
Кубки мира по биатлону
Кубок мира по биатлону 2021/2022